Бережное — село в Усть-Кубинском районе Вологодской области. Административный центр Троицкого сельского поселения и Троицкого сельсовета.

Расположено на реке Уфтюге. Расстояние до районного центра Устья по автодороге — 43 км. Ближайшие населённые пункты — Крылово, Погост Трифон, Куркинская, Овригино.

Первое упоминание о Бережном относится к 1642 году. В 2000 году к деревне Бережное была присоединена деревня Климовское; объединённый населённый пункт получил название село Бережное.

По переписи 2002 года население — 665 человек (316 мужчин, 349 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

В селе работают 10 предприятий торговли, колхоз «Бережное», электроподстанция, лесничество, пожарная часть, участок ЖКХ, детский сад, средняя школа, дом культуры, библиотека, амбулатория, почтовое отделение, АТС. Действует автобусное сообщение.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Усть-Кубинского района